Brodhead – città statunitense nel Kentucky
Brodhead – città statunitense nel Wisconsin
Brodhead – città fantasma statunitense nel Colorado